Onze-Lieve-Vrouw verwijst naar Maria (moeder van Jezus)

De naam Onze-Lieve-Vrouw komt terug in:
 Kerken in een groot aantal plaatsen:
 Onze-Lieve-Vrouwekerk
 Onze-Lieve-Vrouw-Boodschapskerk
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk
 Onze-Lieve-Vrouw Maagd der Armenkerk
 Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk
 Plaatsnamen:
 Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek
 Onze-Lieve-Vrouw-Olen
 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
 Onze-Lieve-Vrouw (Hoeselt)